Юхно́вський — слов'янське, зокрема й українське, прізвище.

Персоналії 
 Юхновський Андрій Павлович (1981) — український архітектор і художник.
 Юхновський Василь Юрійович — український вчений-лісівник.
 Іван Юхновський — болгарський хімік.
 Юхновський Ігор Рафаїлович (1925) — український фізик-теоретик і державний діяч.
 Юхновський Олег Іванович (1962) — український політик.
 Юхновський Олександр Іванович (1925—1977) — радянський військовослужбовець, журналіст, письменник, перекладач і колаборант.

Інше 
 Юхновський район — район Калузької області
 Юхновський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця у складі Смоленської губернії Російської імперії.
 9732 Юхновський — астероїд

Українські прізвища